Stati Uniti d'America
Lowville – capoluogo della Contea di Lewis, New York
Lowville – città della Contea di Columbia, Wisconsin